Liberty es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Liberty (pueblo), o
  Liberty (villa).